Carmen Berenguer (Santiago de Xile, 1946) és una poeta, artista audiovisual i cronista xilena.

La seva poesia s'ha recollit en diverses antologies i ha estat editora de les revistes Hoja X Ojo, 1984; i Al Margen, 1986.

Col·laboracions 
 Congreso de Literatura Femenina, organitzadora, Chile, 1987.
 Festival Internacional de Poesía amb La reconstrucción del tiempo, organitzat per Sergio Badilla Castillo i Sun Axelsson, Estocolm, 1989.
 Delito y Traición, documental, Congreso Nacional de Chile, 2003.

Premis 
 Premi Pablo Neruda, 2008

Obres 
 Bobby Sands desfallece en el muro (1983)
 Huellas de siglo (1986)
 A media asta (1988)
 Sayal de pieles (1993)
 Naciste pintada (1999)
 La gran hablada (2002)
 Chiiit, son las ventajas de la escritura, (2008)
 Mama Marx, (2009)
 Maravillas pulgares, (2009)
 Maravillas pulgares, (2012)
 Venid a verme ahora, (2012)

Referències 

Escriptors xilens en castellà
Poetes en castellà
Poetes xilens
Escriptors de Santiago de Xile